Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Gail Chanfreau 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

  Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1974